NGC 1157 (другое обозначение — PGC 11218) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Эридан. Открыта Фрэнком Ливенвортом в 1885 году. Описание Дрейера: «очень тусклый, довольно маленький объект, вытянутый в позиционном угле 0°, более яркий в середине и в ядре».

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

1157
Эридан (созвездие)